

Anno 
 139 o 139 a.C.

Codici 
 139  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Antibes, nel dipartimento francese delle Alpi Marittime

Matematica 
 139 – numero